Boucé kan syfta på:

 Boucé, Allier, fransk kommun i departementet Allier
 Boucé, Orne, fransk kommun i departementet Orne